Westerwaldkreis er en landkreis i den nordlige del af den  tyske delstat  Rheinland-Pfalz .

Kreisen ligger i den sydvestlige del af landskabet Westerwald mellem Köln/Bonn-området og Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main.  Administrationen ligger i byen  Montabaur der også er den folkerigeste i landkreisen.

Geografi 
Westerwaldkreis har et areal på  988,97 km².  Kreisen har en udstrækning i nord-sydlig retning på  44 og i øst-vestlig retning på 40 kilometer. Højeste punkt er  Fuchskaute der er 657 moh. og det laveste sted, der er 150 moh. ligger i Gelbachtal nedenfor Dies, der er en landsby i Gackenbach.

Beliggenhed
Westerwaldkreis ligger i den nordlige del af  delstaten, i nærheden af Dreiländerecks hvor Rheinland-Pfalz møder  delstaterne Hessen og Nordrhein-Westfalen.
Landkreisen ligger i  mittelgebirgeområdet Westerwald nordøst for Koblenz. Den er relativt tyndt befolket. Større floder er Nister,  Wied og Sayn, der dog forlader kreisen få kilometer fra dens kilder.

Nabokreise 
Westerwaldkreis grænser (med uret fra nordøst) til Kreis Siegen-Wittgenstein (i Nordrhein-Westfalen), til Lahn-Dill-Kreis og  Landkreis Limburg-Weilburg (begge i Hessen) samt til  Rhein-Lahn-Kreis, den kreisfri by Koblenz og til landkreisene Mayen-Koblenz, Neuwied og  Altenkirchen (Westerwald) (alle i Rheinland-Pfalz).

Byer og kommuner

Landkreisen havde   indbyggere pr.

Forbundskommuner (Verbandsgemeinden)

Kommuner 
Administrationsby er markeret med *.

Kilder og henvisninger 

 Officielt websted

Rheinland-Pfalz' geografi
Landkreis i Rheinland-Pfalz